Шлоссер () — німецьке прізвище:

 Імре Шлоссер (1889 — 1951) — угорський футболіст (нападник) та тренер.
 Макс Шлоссер (1854 — 1932) — німецький палеонтолог і геолог. 
 Фрідріх Шлоссер (1776 — 1861) — німецький історик.